12 in/40 Type 41 – cannone navale da 305 mm giapponese 
10 in/45 Type 41 – cannone navale giapponese da 254 mm
15 cm Type 41 – cannone navale giapponese da 152 mm
6 in/40 Type 41 – cannone navale da 152 mm giapponese derivato dall'inglese QF 6 in/40
3 in Type 41 – cannone navale da 76 mm giapponese
Type 41 – cannone da montagna giapponese della seconda guerra mondiale
Type 41 – cannone campale giapponese della seconda guerra mondiale
Bugatti Type 41 – automobile della Bugatti del 1927